Гиммлер () — немецкая фамилия, происходящая от слова «небо» (). Известные носители:

 Гиммлер, Генрих (1900—1945) — рейхсфюрер СС.
 Бурвиц, Гудрун (урождённая Гиммлер; 1929—2018) — старшая дочь Генриха Гиммлера.
 Гиммлер, Катрин (род. 1967) — немецкий политолог и писатель, внучатая племянница Г. Гиммлера.
 Гиммлер, Маргарет (1893 — 1967) — жена рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.
 Гиммлер, Эрнст Герман (1905 — 1945) — немецкий государственный деятель. Младший брат Г. Гиммлера, дед К. Гиммлер.

Другое 
 Операция «Гиммлер» — проведённая перед вторжением в Польшу германская операция «под чужим флагом», призванная дискредитировать Польскую Республику.